Молинеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Молинеро, Флоренсия (род. 1988) — аргентинская теннисистка.
 Молинеро, Франсиско (род. 1985) — испанский футболист, защитник.